Кызылсу-Киргизский автономный округ (; Кызылсуу-кыргыз аптоном облусу, ; ) — автономный округ на западе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Название округа в переводе с киргизского языка означает «красная вода», он назван по протекающей здесь реке Кызылсу. Власти автономного округа размещаются в городском уезде Артуш.

История 
В древности на территории уезда Акчи находилось княжество Кыргыз (尉頭; в «Кырылгыс» оно описывается так: «300 семей, 2300 человек, 800 воинов, 4 китайских чиновника. Население — кочевники, одеваются как усуни», поглощено со стороны Куча), а на территории уезда Улугчат — княжество Цзюаньду (捐毒; по данным «Хань шу»: «380 семей, 1100 человек, 500 воинов; Жители — кочевники, обычаями сходны с усунями, потомки саков»).

Кызылсу-Киргизский автономный округ был образован 14 июля 1954 года. Это был первый случай в истории, когда все эти земли объединились в единую административную единицу.

Население 
По данным переписи 2010 года, постоянное население Кызылсу-Киргизского АО составляло 525 570 человек. По сравнению с 2000 годом общее число людей за 10 лет увеличилось на 85 882 человека, увеличившись на 19,53 %. Среднегодовой темп роста составляет 1,80 %. Среди них мужское население составляет 267 660 человек, что составляет 50,93 %, женское население составляет 257 910 человек, что составляет 49,07 %. Общее соотношение полов (мужчин на 100 женщин) составляет 103,78. Население в возрасте 0-14 лет составляет 146 343, что составляет 27,84 %, население в возрасте 15-64 лет составляет 354 774, что составляет 67,50 %, население в возрасте 65 лет и старше составляет 24 453, что составляет 4,65. %.

Национальный состав

Административное деление 
Автономный округ делится на 1 городской уезд и 3 уезда.

Главы

Первые секретари 
 Лю Хуэйцзюнь Liu Huijun

Губернаторы 
 Yueerguli Jiapaer 约尔古丽·加帕尔
 Дилшат Кыдырхан

См. также 
 Киргизы в Китае

Примечания

Ссылки